«Капля» () — фильм ужасов 1988 года, экранизация произведения Ирвина Х. Миллгэйта, ремейк одноимённого фильма 1958 года со Стивом Маккуином в главной роли.

Сюжет 

Однажды ночью небольшой метеорит падает в лесу неподалёку от городка Арборвиль, в штате Колорадо. Его падение заметил старый бродяга, проводивший ночь у костра под открытым небом. Подойдя к месту падения метеорита, он увидел полый шар, раскрывшийся от удара о землю. Внутри сферы он заметил странную желеобразную массу розового цвета. Капля присосалась к его руке, и после этого началась её охота на местных жителей.

В ролях 
 Кевин Диллон — Брайан Флэгг
 Шони Смит — Мэг Пенни
 Донован Литч — Пол Тейлор
 Джеффри ДеМанн — шериф Херб Геллер
 Кэнди Кларк — Фрэн Хьюитт
 Дуглас Эмерсон — Эдди Бэкнер
 Джо Сенека — доктор Кристофер Меддоус
 Дел Клоуз — преподобный Джейкоб Микер
 Пол МакКрейн — помощник шерифа Билл Бриггс
 Бо Биллингсли — Мосс Вудли
 Джудит Фланаган — Мама Эдди
 Шэрон Спелман — Дебра Пенни, мать Мег
 Эрика Элениак — Вики Де Сото

Номинации и награды 
 1990 — номинации на премию «Сатурн»: Лучший научно-фантастический фильм, Лучшая музыка (Михаэль Хениг)

Примечания 

Фильмы ужасов 1988 года
Фильмы ужасов США
Фильмы TriStar Pictures
Ремейки фильмов ужасов
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1988 года
Научно-фантастические фильмы США
Молодёжные фильмы
Боди-хоррор
Независимые фильмы США